Atrai bezeichnet:
 einen Fluss in Bangladesch, siehe Atrai (Fluss)
 eine regionale Verwaltungseinheit in Bangladesh, siehe Atrai (Upazila)
 Daihatsu Atrai, eine Automarke